

Nom 

Fèz ou fez peut désigner :
 Fez ou Fès, ville du Maroc ;
 fez, couvre-chef masculin ;
 Fez, personnage de la série That '70s Show ;
 Fez, un jeu vidéo indépendant ;
 The Silver Fez, un film documentaire sud-africain de Lloyd Ross (2009).

Sigle 

FEZ peut désigner :
 Free economic zone (en français, port franc), une zone franche non soumise au service des douanes dont les marchandises fabriquées sont toutes exportées.